Waterstofjodide, een zeer sterk anorganisch zuur (molecuulformule HI)
 een voormalige Nederlandse aanbieder van mobiele telefonie, nu KPN Mobile
 Hi (provincie), een voormalige provincie van Japan
 Hi Records, een platenlabel uit Memphis
 Hindi, een van de officiële talen van India, met ISO 639-1 taalcode "hi"